Церква святого Миколая — парафія і храм греко-католицької громади Пробіжнянського деканату Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви в селі Колиндяни Чортківського району Тернопільської області.

Історія церкви 
 1888 — перша згадка про парафію.
 1889 — була збудовано кам'яну церкву, відтоді веде своє існування колиндянська парафія УГКЦ.
 1949 — під час парафіяльного празника прямо із богослужіння спец-органи заарештували за відмову перейти в РПЦ.
 1949—1956 — храм не діяв, його закрила радянська влада. Відкрили його уже в підпорядкуванні РПЦ.
 1992 — віряни збудували капличку на цвинтарі, яку освятив о. митрат Василій Семенюк.
 1999 — парафіяни збудували капличку в честь о. Йосифа Білана на подвір'ї, де він проживав, спорудили йому пам'ятник-погруддя.
 2009 — громада села збудувала новий храм. Іконостас розписав художник Василь Предик. Того ж року єпископ Йосифат Говера здійснив першу єпископську візитацію парафії та освятив новозбудований храм.
 2013 — на храмовий празник освячено новоросписану церкву.
При парафії діє братство «Апостольство молитви». На подвір'ї храму є фігура Ісуса Христа та фігура Матері Божої.

Парохи

Див. також 
 Церква святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця (Колиндяни)

Джерела

Посилання 
 

Пробіжнянський деканат УГКЦ
Церкви Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ
Церкви Чортківського району
Колиндяни
Культові споруди, побудовані 1889
Колиндяни
1889 у християнстві
Засновані в Україні 1889